Franciaország
Arandas, község Ain megyében
 Mexikó
Arandas, település Guanajuato államban, Irapuato községben
Arandas, település Jalisco államban, az azonos nevű község központja
Arandas, település Jalisco államban, Encarnación de Díaz községben
egyéb
Arandas, kráter a Marson